Bryant puede hacer referencia a:

Lugares 
Varias localidades de Estados Unidos:

 Bryant, en el estado de Alabama.
 Bryant, en Arkansas.
 Bryant, en Illinois.
 Bryant, en Indiana.
 Bryant, en Iowa.
 Bryant, en Minneapolis.
 Bryant, en Dakota del Sur.
 Bryant,, personaje de mortal kombat y de silent hill.
 El municipio de Bryant, en Dakota del Norte.

Personas 

 Kobe Bryant (1978), baloncestista estadounidense.
 Joe Bryant (1954), baloncestista estadounidense y padre del anterior.
 Bear Bryant (1913 - 1983), entrenador de fútbol americano estadounidense.
 Lane Bryant (1879 - 1951), diseñadora de moda estadounidense.
 Mike Bryant (1960), músico de música electrónica inglés.
 Anita Bryant (1940), cantante estadounidense.
 Bryant Reeves (1963), baloncestista estadounidense.
 Gyude Bryant (1949), presidente de Liberia desde 2003 hasta 2006.
 Edsel Bryant Ford (1893 - 1943), presidente de la empresa Ford desde 1919 hasta 1943.
 William Cullen Bryant (1794 - 1878), poeta y periodista estadounidense.
 Bryant G. Wood, investigador creacionista estadounidense.